Julián Besteiro (politicus) - Spaans hoogleraar en politicus, naamgever van onderstaand station
 Julián Besteiro (metrostation) - metrostation in Leganés, provincie Madrid